EVGA steht für:
 Extended Video Graphics Array, VESA-Grafikstandard für eine Auflösung von 1024×768 px
 Lielvārde Air Base (ICAO-Code), Militärflughafen bei Lielvārde, Livland, Lettland

Evga steht für:
 Evga S.A., griechischer internationaler Lebensmittelkonzern

Abkürzung